Sadovnikov  (en ) ou Sadovnikova (en ) est un patronyme russe. Il est dérivé du mot Sadovnik (en ) signifiant « jardinier ».

Personnalités 
Dmitri Sadovnikov (1847-1883), poète, folkloriste et ethnographe russe 
 (1932-2014), écrivain de littérature d'enfance et scénariste soviétique 
Vassili Sadovnikov (1800-1879), aquarelliste, peintre, dessinateur russe

Homonymie de patronyme
Patronyme russe